Lundmark ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Lundmark (* 1951), schwedische Orientierungsläuferin
 Beatrice Lundmark (* 1980), Schweizer  Hochspringerin
 Jamie Lundmark (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Jason Lundmark (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Knut Lundmark (1889–1958), schwedischer Astronom
 Micael Lundmark (* 1986), schwedischer Snowboarder
 Thomas C. Lundmark (* 1949), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Lindmark